Zavala (Slivno), plaats in de Kroatische provincie Dubrovnik-Neretva
 Zavala (Jelsa), plaats in de Kroatische provincie Split-Dalmatië
 Zavala (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Zavala (Mozambique), district in de Mozambikaanse provincie Inhambane